Les Thaïs sont un peuple d'Asie du Sud-Est continentale formant le groupe ethnique majoritaire en Thaïlande.
 Les mots thaï et thaïlandais désignent ce qui est relatif à la Thaïlande.
 Le thaï est une langue d'Asie du Sud-Est, qui possède un alphabet qui lui est propre.
 La compagnie aérienne Thai Airways International est parfois appelée la Thaï.
 Le thaï est une race de chats.

Voir aussi 
  

ca:Thai